Хилкрест има више значења:
 Хилкрест (Њујорк)
 Хилкрест (Илиноис)
 Хилкрест (Тексас)